

Dans l'imaginaire 
 Dans diverses cultures, le griffon est une créature fantastique mi-aigle mi-lion.
 En héraldique, le griffon est une figure imaginaire.

Règne animal 
 Le griffon est un type de chien de chasse.
 C’est aussi l’ancien nom du vautour fauve (Gyps fulvus).

Patronyme 
 André Griffon (1923-1999), journaliste et écrivain français.

Moyens de déplacement

Aéronautique 
 Le Griffon est un moteur d'avion de la marque Rolls-Royce, conçu pendant la seconde guerre mondiale.
 Le Nord 1500 Griffon II et le Griffon 02 sont des prototypes d'avion de chasse français réalisé par Nord-Aviation en 1957.
 Le CH-146 Griffon est un hélicoptère utilisé par la Force aérienne du Canada, mis en service en 1995.

Marine 
 Le Griffon est considéré comme le premier bateau des Grands Lacs.

Véhicule blindé 
 Le Griffon est le surnom du véhicule blindé multi-rôles utilisé par les armées française et belge depuis 2019.

Cycles 
 Griffon est une marque française de motocyclettes (Peugeot).

Histoire et architecture 
Griffon est le prénom d'un fils de Charles Martel, duc des Francs.
 Griffon est le surnom d’un comte d’Apt, dont on ignore le nom, ancêtre de plusieurs maisons noble de Provence.
La tour Griffon est le dernier vestige apparent de l'ancien château de Neufchâteau en Belgique.
 Le fort Griffon est un bâtiment militaire de Besançon, datant de la fin du , classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008.
Le griffon était autrefois une fontaine publique jaillissante, d'après l'ornementation d'anciens robinets. Par extension, dans un sens moderne, il désigne l'endroit où une source d'eau minérale sort du sol.

Divers 
 Les Griffons sont une équipe de rugby à XV d'Afrique du Sud.
 Griffon sont des montagnes russes du parc Busch Gardens Williamsburg.
 Griffon est un boss du jeu vidéo Devil May Cry.
 Griffon est un super-vilain de l'univers Marvel Comics.
 La brasserie canadienne McAuslan utilise la marque Griffon depuis 1992.

Toponymes 
 Rivière de l'Anse au Griffon, un affluent du littoral sud-est du golfe du Saint-Laurent, coulant dans la ville de Gaspé, dans la MRC La Côte-de-Gaspé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Voir aussi 
 
 

ja:グリフォン (曖昧さ回避)